Canada
Divisione No. 12 – divisione censuaria dell'Alberta
Divisione No. 12 – divisione censuaria del Manitoba
Divisione No. 12 – divisione censuaria del Saskatchewan